

Cinema 
 Sciacalli si muore (Moonshine County Express) – film del 1977 diretto da Gus Trikonis

Letteratura 
 Sciacalli si muore (The Dead Stay Dumb) – romanzo di James Hadley Chase del 1939